Città d'argento, cortometraggio del 1969 diretto da Wim Wenders
Città d'Argento, città immaginaria dei fumetti DC Comics
Amarganta, detta anche la Città d'argento, città immaginaria del romanzo La storia infinita